Dough Murphy è un personaggio fittizio interpretato da Johnny Kastl nella serie comica Scrubs - Medici ai primi ferri.

Doug inizia il tirocinio lo stesso anno del protagonista, J.D., tuttavia, vista la sua terribile inabilità nel trattare i pazienti, che porta alla morte di quasi tutti i suoi seguiti, rimane bloccato al tirocinio per un anno in più. Al termine di quest'anno, al culmine della frustrazione, valuta la possibilità di abbandonare la carriera di medico. Per una serie di coincidenze, però, si ritrova nell'obitorio dell'ospedale. Qui scoprirà di avere un'innata abilità nel riconoscere le cause di morte dei paziente, dovuta al gran numero di pazienti morti a causa sua. Rimarrà a lavorare nell'obitorio per il resto della serie. Entrerà anche a far parte del cosiddetto club dei cervelloni, gestito dall'inserviente. Nonostante consideri i membri del club i suoi unici amici, non verrà invitato al matrimonio dell'inserviente e verrà ripetutamente cacciato e riammesso nel club.

Personaggi di Scrubs - Medici ai primi ferri